Басолт има више значења:
 Басолт (Ајдахо)
 Басолт (Колорадо)